Муска́т бе́лый Магара́ч — марочное белое ликёрное вино. Производитель — Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН в Крыму.

История и описание 
Вино производится с 1836 года. Вино изготавливают из винограда сорта Мускат белый, который произрастает на Южном берегу Крыма в посёлке Отрадное. Используют только виноград, достигший содержания сахара 30 %. Сбор винограда осуществляется вручную.

В производстве вина используются технологии краткосрочного настаивания и брожения мезги. На последующем этапе осуществляется спиртование. Вино выдерживают 2 года. На протяжении 150 лет технология производства данного вина постоянно совершенствуется. В этом процессе в разное время принимали участие такие знаменитые виноделы как: Ф.И. Гаске, А.П. Сербуленко, С.Ф. Охременко, А.А. Преображенский.

Характеристики вина: содержание спирта 13 %, сахара 22 г/100 куб. см, титруемых кислот 4—6 г/куб. дм.

Цвет — от светло-золотистого до тёмно-золотистого. Букет с оттенками майского мёда, мускатных ягод, лепестков чайной розы, альпийских трав и цитрусовых фруктов. Вкус насыщенный, полный, маслянистый с нотками апельсиновой корочки и продолжительным послевкусием.

Награды 
На международных конкурсах вино награждено: Кубком «Супер Гран-при», 3 кубками «Гран-при», 49 золотыми и 4 серебряными медалями. Среди них награды на международных конкурсах: золотая медаль на «Всемирной выставке» в Вене (Австрия) в 1873 году, золотая медаль на «Международной выставке вин» в Ялте (СССР) в 1955 году, золотая медаль на «Международной дегустации вин» в Будапеште (Венгрия), золотая медаль в Париже (Франция) в 1993 году, золотая медаль на VI Международной специализированной выставке-ярмарке «Вина и напитки» в Краснодаре (Россия) в 2003 году, кубок «Супер Гран-при» на Международном конкурсе «Ялта. Золотой грифон — 2004» в Ялте, золотая медаль на Международном конкурсе «Ялта. Золотой грифон — 2009» и других.

На некоторых дегустациях, в знак уважения к Мускату белому «Магарач», его дегустируют стоя.

Примечания

Литература 

 

 
 «Южная газета», № 39 (444), от 5 октября 2012 года

Ссылки 
 Мускат белый «Магарач»
 Мускат белый «Магарач» на сайте «Вина Крыма»
 Мускат белый «Магарач» на сайте о вине
 Мускат белый «Магарач» на сайте о НИВиВ «Магарач»
 Мускат белый «Магарач» в большой винной энциклопедии «Vinovedia»
 Крымское вино - на радость нам дано

Десертные белые вина Крыма
Появились в 1836 году
Вина института «Магарач»